De gecombineerde 3000 en 5000 meter vrouwen voor de wereldbeker schaatsen 2013/2014 ging van start op 8 november 2013 in Calgary en eindigde in Heerenveen op 15 maart 2014.

Titelverdedigster was Martina Sáblíková uit Tsjechië die na vijf podiumplekken niet hoefde te excelleren tijdens de wereldbekerfinale. Zij won het klassement voor haar goede vriendin Claudia Pechstein en de Nederlandse Diane Valkenburg. Ook tijdens het seizoen 2013/2014 was Sáblíková de beste in het klassement over de lange afstanden, inmiddels voor de achtste keer op rij, ze bleef Claudia Pechstein en Yvonne Nauta voor.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden

Calgary
8 November 2013 - 3000 meter

Salt Lake City
15 November 2013 - 3000 meter

Astana
30 November 2013 - 5000 meter

Berlijn
6 December 2013 - 3000 meter

Inzell
8 Maart 2014 - 3000 meter

Heerenveen
15 Maart 2014 - 3000 meter

Vrouwen 3000 meter
2013/2014